Ел Салто Бланко има више значења:

 Ел Салто Бланко (Батопилас), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Ел Салто Бланко (Риоверде), насеље у савезној држави Сан Луис Потоси у Мексику
 Ел Салто Бланко (Хенаро Кодина), насеље у савезној држави Закатекас у Мексику